Третий чемпионат СССР по футболу был разыгран с 23 июля по 30 октября 1937 года. Победителем стало московское «Динамо».

Первоначально по итогам осеннего чемпионата 1936 года вместо команды ЦДКА место в группе «А» занял московский «Металлург». Однако постановлением Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при Совнаркоме СССР от 4 августа 1937 года ЦДКА перевели из класса «Б» в класс «А».

Группа «А». Итоговая таблица 

 Система начисления очков: 3 за победу, 2 за ничью, 1 за поражение и 0 за неявку.

Лучшие бомбардиры — Василий Смирнов («Динамо» М) — 8 голов в 14 матчах, Леонид Румянцев («Спартак» М) — 8 голов в 16 матчах и Борис Пайчадзе («Динамо» Тб) — 8 голов в 16 матчах.

Группа «Б». Итоговая таблица 

Итоги турнира:
 «Спартак» Ленинград должен был перейти в группу «А», поменявшись с вновь не сумевшим удержаться среди сильнейших ЦДКА Москва.
 «Динамо» Казань должно было перейти в группу «В», уступив своё место «Динамо» Одесса.

Однако после расширения группы «А» до 26 команд все клубы группы «Б», за исключением «Динамо» Казань, оказались в группе «А».

Группа «В». Итоговая таблица

Группа «Г». Итоговая таблица

Группа «Д»

Группа «Города Востока» 

 Дополнительный матч за 1-е место в группе
18.10.1937. «Динамо» (Свердловск) — «Динамо» (Челябинск) — 1:3

Чемпионаты союзных республик

Чемпионат Украинской ССР 
1 группа (30.07-12.09.1937)

В 1935—1940 годах в чемпионате Украинской ССР за победу присуждалось 3 очка, на ничью — 2, за поражение — 1, на неявку — 0.
Дополнительный матч за 1-е место. «Спартак» Днепропетровск — «Зенит» Сталино — 2:0.

2 группа (12.08-18.09.1937)

3 группа (12.08-??.09.1937). Участвовало 8 команд по олимпийской системе. 1-е место — Сталь (Ворошиловск).
4 группа (12.08-??.09.1937). Участвовало 8 команд по олимпийской системе.
5 группа (12.08-??.09.1937). Участвовало 8 команд по олимпийской системе.
6 группа (12.08-??.09.1937). Участвовало 8 команд по олимпийской системе.

Чемпионат Белорусской ССР 
1/4 финала

«Спартак» Минск — ДКА Минск — 2:0

1/2 финала

«Спартак» Минск — «Темп» Минск — 6:1
«Динамо» Минск — Лепель — 4:1

Финал

«Динамо» Минск — «Спартак» Минск — 1:0

 В этом же году «Динамо» Минск получило право играть в группе «Д» Чемпионата СССР.

Примечания

Ссылки 
 Летопись Акселя Вартаняна:
 Год 1937. Часть седьмая. «Худшие приёмы буржуазного рекордсменства»— «Спорт-Экспресс Футбол», 23.04.2004
 Год 1937. Часть седьмая. «Худшие приёмы буржуазного рекордсменства», прод.— «Спорт-Экспресс Футбол», 23.04.2004
 ГОД 1937. Часть восьмая. Суд над судьями— «Спорт-Экспресс Футбол», 07.05.2004
 ГОД 1937. Часть восьмая. Суд над судьями, прод.— «Спорт-Экспресс Футбол», 07.05.2004
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона
 История и статистика